Гаран (івр. הרן‎) — був братом Авраама, Нахора і Сарри та сином Тераха.
 Гаран Олена Валентинівна (5 вересня 1977, м. Полтава, Полтавська область) — українська поетеса, редактор, громадська діячка, член Національної спілки письменників України з 2002 року.
 Гаран Євген (26 березня 1926, Бердянський район, Запоріжжя, живе в Сіднеї, Австралія) — український письменник, поет, журналіст, педагог.
 Рональд Джон Гаран-молодший, Рональд Джон Ґаран-молодший (англ. Ronald John Garan, Jr.; 30 жовтня 1961, Йонкерс, штат Нью-Йорк) — американський астронавт, полковник ВПС США.